Iracko-Polska Izba Handlowa (arab. 
غرفة العراقية البولندية التجارة) – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Siedziba 
Mieści się przy ul. Wspólnej 16-22 (2009-2015).

Bibliografia 
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa

Izby gospodarcze
Gospodarka Iraku
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-irackie